Sicasica kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Sica Sica, ort, La Paz, 
 Provincia Aroma, provins, La Paz, 

Robotskapade Boliviaförgreningar